Бориха — название населённых пунктов в России:

 Бориха — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Бориха — посёлок в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Бориха — старое название подмосковной Барвихи.